Серена Вилијамс је четврти пут освојила турнир. У финалу је победила Викторију Азаренку са 6:2, 2:6, 7:5.

Носиоци
{{columns-list|2|
  Викторија Азаренка (финале)
  Агњешка Радвањска (четврто коло)
  Марија Шарапова (полуфинале)
  Серена Вилијамс (победница)
  Петра Квитова (четврто коло)
  Анџелик Кербер (четврто коло)
  Саманта Стосур (четвртфинале)
  Каролина Возњацки (прво коло)
  Ли На (треће коло)
  Сара Ерани (полуфинале)
  Марион Бартоли (четвртфинале)
  Ана Ивановић (четвртфинале)
  Доминика Цибулкова (треће коло)
  Марија Кириленко (треће коло)
  Луција Шафаржова (треће коло)
  Забине Лизики (прво коло)
  Анастасија Пављученкова  (друго коло)
  Јулија Гергес (прво коло)
  Нађа Петрова (четврто коло)
  Роберта Винчи (четвртфинале)
  Кристина Макхејл  (прво коло)
  Франческа Скјавоне  (прво коло)
  Ким Клајстерс  (друго коло)
  Клара Закопалова (прво коло)
  Јанина Викмајер (друго коло)
  Моника Никулеску (прво коло)
  Анабел Медина Гаригес (прво коло)
  Џенг Ђе (треће коло)
  Тамира Пашек (прво коло)
  Јелена Јанковић (треће коло)
  Варвара Лепченко (треће коло)
  Пенг Шуај (прво коло)
}}

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=28
| RD3-team02= Ђ. Џенг
| RD3-score02-1=0
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= М. Минела
| RD3-score03-1=5
| RD3-score03-2=0
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=
| RD3-team04= А. Татишвили
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=1
| RD4-team01={{nowrap| В. Азаренка}}
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=
| RD4-team02= А. Татишвили
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3= 
}}

Група 2
{{Тенис-16 играча и 3 сета
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло

| RD1-seed01=9
| RD1-team01=  Н. Ли
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Х. Вотсон
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Л. Цуренко
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= К. Делаква
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= С. Крофорд
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=66
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Л. Робсон
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=78
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= В. Дувал
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=23
| RD1-team08= К. Клајстерс
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=31
| RD1-team09= В. Лепченко
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=7
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= М. Јохансон
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=5

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= А. Родионова
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= Џ. Коен
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=0
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13=

Група 3

| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=WC
| RD3-team02= М. Бардет
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=19
| RD3-team03= Н. Петрова
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=7
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=15
| RD3-team04= Л. Шафаржова
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=5
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=3
| RD4-team01=

Група 4

| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=77
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=25
| RD1-team09= Ј. Викмајер
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= Ј. Глушко
| RD1-score10-1=5
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= П. Пармантје
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= М. Крајичек
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= Н. Гибс
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= А. Корне
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= П. Херцог
| RD1-score15-1=66
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= П. Квитова
| RD1-score16-1=78
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=11
| RD2-team01= М. Бартоли
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=1
| RD2-score01-3=7
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Р. Опранди
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=5

| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= К. Младеновић
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=17
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=2
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=25
| RD2-team05= Ј. Викмајер
| RD2-score05-1=65
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= П. Пармантје
| RD2-score06-1=77
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= А. Корне
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= П. Квитова
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=11
| RD3-team01= М. Бартоли
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=WC
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= П. Пармантје
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=5
| RD3-team04= П. Квитова
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=11
| RD4-team01=

Доња половина

Група 5
{{Тенис-16 играча и 3 сета
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= К. Возњацки
| RD1-score01-1=2
| RD1-score01-2=2
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= И-К. Бегу
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= С. Солер Еспиноса
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= А. Кудрјавцева
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Ц. Пиронкова
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= К. Ђорђи
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= А. Морита
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=26
| RD1-team08= М. Никулеску
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=22
| RD1-team09= Ф. Скјавоне
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= С. Стивенс
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11= 
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=4
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Т. Малек
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= К. Дате Крум
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= С. Арвидсон
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15=  Е. Свитолина
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=12
| RD1-team16= А. Ивановић
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=
| RD2-team01= И-К. Бегу
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=65
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=

Група 6
{{Тенис-16 играча и 3 сета
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло

| RD1-seed01=14
| RD1-team01= М. Кириленко
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Ш. Схеперес
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=PR
| RD1-team03= А. Савај
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=2r
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Г. Арн
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Г. Воскобојева
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= А. Рус
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= А. Хлавачкова
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=24
| RD1-team08= К. Закопалова
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=32
| RD1-team09= Ш. Пенг
| RD1-score09-1=65
| RD1-score09-2=1
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Ј. Веснина
| RD1-score10-1=77
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Ј. Макарова
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=LL
| RD1-team12= Е. Данилиду
| RD1-score12-1=1
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= М. Лучић
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=5
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14=| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= К. Вандевеј
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=4
| RD1-team16= С. Вилијамс
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=14
| RD2-team01= М. Кириленко
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=PR
| RD2-team02= Г. Арн
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Г. Воскобојева
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=77
| RD2-score03-3=3
| RD2-seed04=
| RD2-team04= А. Хлавачкова
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=63
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=
| RD2-team05= Ј. Веснина
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Ј. Макарова
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=4
| RD2-team08= С. Вилијамс
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=14
| RD3-team01= М. Кириленко
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=4
| RD3-seed02=
| RD3-team02=

Група 7
{{Тенис-16 играча и 3 сета
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= А. Кербер
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Е. Киотавонг
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Б. Матек Сандс
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= В. Вилијамс
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Ј. Конта
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Т. Бабош
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=5
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= О. Говорцова
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=29
| RD1-team08= Т. Пашек
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=21
| RD1-team09= К. Макхејл
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=3
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= К. Бертенс
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=6

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= О. Пучкова
| RD1-score11-1=77
| RD1-score11-2=62
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= И. Фалкони
| RD1-score12-1=65
| RD1-score12-2=77
| RD1-score12-3=3

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= В. Душевина
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Н. Барнет
| RD1-score14-1=0
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15=
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=78
| RD1-score15-3=1
| RD1-seed16=10
| RD1-team16= С. Ерани
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=66
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=6
| RD2-team01= А. Кербер
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=5
| RD2-score01-3=7
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= В. Вилијамс
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3=5

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= Ј. Конта
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=5
| RD2-seed04=
| RD2-team04=

Група 8
{{Тенис-16 играча и 3 сета
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло

| RD1-seed01=13
| RD1-team01= Д. Цибулкова
| RD1-score01-1=65
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Ј. Ларсон
| RD1-score02-1=77
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=0

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Б. Јовановски
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= М. Бартел
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3=2

| RD1-seed05=
| RD1-team05= В. Кинг
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Ј. Шведова
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= У. Радвањска
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=20
| RD1-team08= Р. Винчи
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=30
| RD1-team09= Ј. Јанковић
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= К. Бондаренко
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=77
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12= 
| RD1-team12=  Ш. Пер
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=65
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= К. Первак
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=2r
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= К. Суарез Наваро
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=1
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Н. Братчикова
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= А. Радвањска
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=13
| RD2-team01= Д. Цибулкова
| RD2-score01-1=77
| RD2-score01-2=77
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Б. Јовановски
| RD2-score02-1=63
| RD2-score02-2=63
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Ј. Шведова
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3=5
| RD2-seed04=20
| RD2-team04= Р. Винчи
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=7

| RD2-seed05=30
| RD2-team05= Ј. Јанковић
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= К. Суарез Наваро
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=0
| RD2-seed08=2
| RD2-team08={{Nowrap| А. Радвањска}}
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=13
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=5
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=20
| RD3-team02= Р. Винчи
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=7
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=30
| RD3-team03= Ј. Јанковић
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=5
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04=

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство САД у тенису 2012.
Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису — жене појединачно